Aleksander von Benckendorff (1783–1844) – generał armii Imperium Rosyjskiego oraz szef rosyjskiej tajnej policji
 Aleksander von Benckendorff (1849–1917) – rosyjski ambasador w Wielkiej Brytanii i Danii